Le terme d’« Augustiniens » a été créé sur le nom de saint Augustin d’Hippone, et peut renvoyer :
 aux religieux dont la règle s’inspire de celle du saint, appelés plus couramment « Augustins » ;
 aux théologiens qui se réclament ou sont classés comme ses disciples : on parle alors d’« augustinisme ».